Big Dry Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Big Dry Creek (Billiams Creek), Zufluss des Billiams Creek bei Colmesneil, Texas
 Big Dry Creek (Missouri River), Zufluss des Fort Peck Lake, Montana
 Big Dry Creek (Mosby Creek), Zufluss des Mosby Creek bei Culp Creek, Oregon
 Big Dry Creek (Oostanaula River), Zufluss des Oostanaula River bei Rome, Georgia
 Big Dry Creek (San Francisco River), Zufluss des San Francisco River, New Mexico
 Big Dry Creek (South Platte River, Fort Lupton), Zufluss des South Platte River bei Fort Lupton, Colorado
 Big Dry Creek (South Platte River, Littleton), Zufluss des South Platte River bei Littleton, Colorado
 Big Dry Creek (Wolf River), Zufluss des Wolf River bei Pall Mall, Tennessee
 Big Dry Creek (Blacks Fork), Nebenfluss des Blacks Fork beim Flaming Gorge Reservoir, Wyoming